

Лоун-Оук — місто, штат Джорджія
 Лоун-Оук — місто, штат Техас
 Лоун-Оук — переписна місцевість, штат Теннессі